Шведский язык
 Август Шведский
 Евгений Шведский
 Остров Свенскёйа, известный также как остров Шведский